

Architettura 
 Chiesa di Saint George – chiesa situata nel comune italiano di Venezia

Geografia

Antigua e Barbuda 
 Saint George – parrocchia

Barbados 
 Saint George – parrocchia

Canada 
 Saint-George – nome francese di St. George, comune nella contea di Charlotte (Nuovo Brunswick)

Regno Unito 
 Saint George – comune (Bermuda)

Svizzera 
 Saint-George – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)

Persone 
 Floris Saint George (1900 circa-...) – tennista australiana
Joseph Boulogne Chevalier de Saint-George (o Saint-Georges), compositore, violinista e spadaccino francese di colore della seconda metà del XVIII secolo

Sport 
 Saint-George SA – squadra di calcio etiope

Televisione 
 Saint George – sitcom statunitense trasmessa da FX nel 2014

Pagine correlate 
 Parrocchia di Saint George – pagina di disambiguazione
 Saint-George – comune svizzero nel distretto di Nyon (Canton Vaud)
 Saint-Georges – pagina di disambiguazione
 St. George – pagina di disambiguazione